Článek (od slovesa „členit“) může být:

 ohraničená část nějakého většího celku; běžné případy užití:
 článek řetězu
 část právního předpisu (namísto paragrafu) nebo smlouvy
 v teologii článek víry
 část těla některých organismů, viz článek (biologie)
 literární útvar – samostatný kratší text, například v novinách, časopise nebo encyklopedii, viz heslo článek
 článek na Wikipedii
 galvanický článek (element) – elementární (základní, jednotkový) chemický zdroj elektrické energie, příklady:
 Voltův článek
 alkalický článek
 palivový článek – reagující látky (např. vodík a kyslík) jsou na elektrody přiváděny průběžně v průběhu činnosti článku
 fotovoltaický článek – polovodičová součástka na výrobu elektrické energie ze světla
 Peltierův článek – zařízení na chlazení, např. počítačových součástek
 derivační článek – elektrotechnické součástka
 integrační článek – elektrotechnické součástka

Externí odkazy